Rettenbach kan syfta på:

 Rettenbach, Oberpfalz – kommun i Landkreis Cham i Bayern i Tyskland
 Rettenbach, Schwaben – kommun i Landkreis Günzburg i Bayern i Tyskland
 Rettenbach (Traun) – en biflod till Traun i Österrike